Zvole est un toponyme qui peut désigner :

Tchéquie 
 Zvole, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Zvole, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Zvole, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie